Васи́лий Тимиря́зев:
 Тимирязев, Василий Аркадьевич (1841—1912) — литератор, журналист и переводчик, театральный рецензент
 Тимирязев, Василий Иванович (1849—1919) — министр торговли и промышленности. Примечания